Příjmení Melka nosí více významných osobností:

 Antonín Melka (* 1990) – český hokejový útočník
 Čeněk Melka (1834–1911) – český malíř
 Jan Melka (1914–1997) – bývalý český fotbalista, střední útočník, reprezentant Československa
 Karel Melka (* 1949) – bývalý český fotbalista, obránce a fotbalový trenér